YNS steht für:
 Flughafen Nemiscau, Québec, Kanada
 Yellow-nail-Syndrom, Nagelerkrankung

yns steht für:
 Yansi, eine Bantusprache

Abkürzung